Resident Evil (engl. für Ansässiges Böses) steht für:

Computerspiele:
 Resident Evil (Computerspiel) (1996)
 Resident Evil (Spieleserie) (ab 1996)
 Resident Evil (2002)

Filme und Serien:
 Resident Evil (Film), deutsch-britischer Film (2002)
 Resident Evil (Realfilmreihe) (2002 bis 2016)
 Resident Evil (Animationsfilmreihe) (ab 2000)
 Resident Evil: Infinite Darkness (2021)
 Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021)
 Resident Evil (Fernsehserie) (2022)